Абхазские пираты — известный феномен в средневековье, активно орудовавшие на территории Чёрного моря пираты из Абхазии.

История 

Заря абхазского пиратства началась с объявлением о суверенитете Абхазского княжества. основном набеги абхазских пиратов были направлены к берегам Гурии, Мегрелии и Турци, но также проводились грабежи торговых кораблей даже в районах Крыма и Босфора.
Особенно пираты прославились в своих крупных набегах на соседей мегрел и гурийцев зафиксированных в  1571, 1572, 1672 гг. Часто разбойники действовали в союзе с адыгами, и мегрелами против турков в 1701-1714 гг. После кавказской войны пиратство практически исчезло.

Виды кораблей 

Значительная часть пиратов из Абхазии использовала не крупные безпарусные лодки мелкой вместимости экипажа, они обладали мобильностью и их можно было вручную с лёгкостью переносить по суше, Эти лодки назывались "ашхуа". Ашхуа использовали также жители таких сёл как Соук-су чтобы спускаться на речки которые впадают в Чёрное Море. На этих судах также ловили дельфинов, из-за веса дельфинов лодки могли тонуть, но как сообщает Ф.Торнау абхазы были хорошими плавцами и даже умели плавать "саженками". Существовали также крупные корабли именуемые "агба" вместимостью 200-300 человек Во время набегов на таких кораблях часто захватывали пленных которых продовали в рабство. Французский путешественник в 1826 г. зафиксировал наличие так называемый им "Абхазской лодки" с восьмью вёслами и даже зарисовал её.

Бухты абхазских кораблей 

Список зафиксированных  существоваваших точек  запуска кораблей и бухт которыми возможно могли пользоваться пираты 

Гагрский р-н:

 Анышьхцарта

Сухумский р-н:

 Сухумская бухта

Гудаутский р-н:

 Ашхуатхэахырта
 Соук-су
 Аилага-абыку

Очамчырский р-н:

 Ашхуацэырта
 Ашхуаахэарта
 Ашхуатаныкуарта

Сообщения путешественников о деятельности пиратов 

Французский путешественник Шарден, который находился в Мегрелии в 1672 г. и был свидетелем набега абхазских князей, пишет: "12-го (ноября - Ш. И) предполагалось пересесть в лодку, но этому помешало известие (вполне потом оправдавшееся), что лодки черкесов и абхазцев крейсируют вдоль берегов Мингрелии. Они угнали местные лодки, а с ними и ту, которую я нанял".

Сулхан Саба Орбелиани сообщает:

"Гурию я судно не могу вести, абхазы возмущены, боюсь, и, если хотите, отправляйтесь на маленьком судне... "

Вахушти Багратиони утверждает что пираты на абхазские пираты море были действенно "могущественны":

"по морям ходят на судах..., в которые они садятся по сто, по двести и по триста человек, и нападают в пути на суда османлисов и лазов-чанов и чаще всего у побережья Мегрелии и Гурии".

Путешствнник Дюбуа Де Монпере сообщает о пиратах из Сухума напавших на турецкий торговый корабль в 16 июня, 1833 г.

"Остановили его и бросились разбирать находившийся на нем груз, ранив при этом несколько человек."

Заметив русский корабль на котором путешствовал Дюбуа пираты скрылись.

Примечания